Andorra: Els Plans (Canillo), nucli de població del Principat d'Andorra situat a la Vall de Ransol a la Parròquia de Canillo.
 Els Plans (Aguilar de Segarra), edifici del municipi d'Aguilar de Segarra (Bages)
 Els Plans (Alpens), edifici del municipi d'Alpens (Osona)
 Els Plans (Argençola), pla entre els municipis d'Argençola i de Montmaneu (Anoia)
 Els Plans (Artesa de Segre), pla del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 Els Plans (Baix Pallars), pla del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Els Plans (Benissanet), pla del municipi de Benissanet (Ribera d'Ebre)
 Els Plans (Biosca), pla entre els municipis de Biosca i de Torà (Segarra)
 Els Plans (Bonastre), pla del municipi de Bonastre (Baix Penedès)
 Els Plans (Castellar de n'Hug), pla del municipi de Castellar de n'Hug (Berguedà)
 Els Plans (Cervià de les Garrigues), pla del municipi de Cervià de les Garrigues (Garrigues)
 Els Plans (Collbató), pla del municipi de Collbató (Baix Llobregat)
 Els Plans (Conesa), pla del municipi de Conesa (Conca de Barberà)
 Els Plans (Cornudella de Montsant), pla entre els municipis de Cornudella de Montsant i d'Ulldemolins (Priorat)
 Els Plans (el Pont de Suert), pla del municipi d'El Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Els Plans (els Plans de Sió), pla entre els municipis d'Els Plans de Sió (Segarra) i de Tàrrega (Urgell)
 Els Plans (els Plans de Sió II), pla del municipi d'Els Plans de Sió (Segarra)
 Els Plans (Gallifa), edifici del municipi de Gallifa (Vallès Occidental)
 Els Plans (Granyanella), pla del municipi de Granyanella (Segarra)
 Els Plans (Gurb), edifici del municipi de Gurb (Osona)
 Els Plans (la Molsosa), edifici del municipi de la Molsosa (Solsonès)
 Els Plans (la Nou de Berguedà), edifici del municipi de la Nou de Berguedà (Berguedà)
 Els Plans (la Sénia), nucli de població del municipi de la Sénia (Montsià)
 Els Plans (la Torre de Cabdella), pla del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Els Plans (Maldà), pla del municipi de Maldà (Urgell)
 Els Plans (Masarac), pla entre els municipis de Masarac, de Mollet de Peralada i de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)
 Els Plans (Mollet de Peralada), indret entre els municipis de Mollet de Peralada i de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)
 Els Plans (Navès), pla del municipi de Navès (Solsonès)
 Els Plans (Olius), masia del municipi d'Olius (Solsonès)
 Els Plans (Passanant i Belltall), pla del municipi de Passanant i Belltall (Conca de Barberà)
 Els Plans (Pinós), masia del municipi de Pinós (Solsonès)
 Els Plans (Ponts), pla del municipi de Ponts (Noguera)
 Els Plans (Prades), pla del municipi de Prades (Baix Camp)
 Els Plans (Preixana), pla entre els municipis de Preixana i de Sant Martí de Riucorb (Urgell)
 Els Plans (Rellinars), pla del municipi de Rellinars (Vallès Occidental)
 Els Plans (Sagàs), masia del municipi de Sagàs (Berguedà)
 Els Plans (Sant Fruitós de Bages), pla del municipi de Sant Fruitós de Bages (Bages)
 Els Plans (Sant Julià de Cerdanyola), pla del municipi de Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà)
 Els Plans (Sant Sadurní d'Anoia), pla del municipi de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)
 Els Plans (Senan), pla del municipi de Senan (Conca de Barberà)
 Els Plans (Tàrrega), pla del municipi de Tàrrega (Urgell)	
 Els Plans (Tarrés), indret del municipi de Tarrés (Garrigues)
 Els Plans (Tarroja de Segarra), pla del municipi de Tarroja de Segarra (Segarra)	
 Els Plans (Vidrà), masia del municipi de Vidrà (Osona)
 Els Plans (Vilanova de l'Aguda), masia del municipi de Vilanova de l'Aguda (Noguera)
 Els Plans (Vila-sana), pla del municipi de Vila-sana (Pla d'Urgell)
 Els Plans (Viver i Serrateix), masia del municipi de Viver i Serrateix (Berguedà)